Vasil Hristov Radoslavov (Васил Христов Радославов en bulgare) est un homme politique bulgare né le  à Lovetch et mort le  à Berlin. Membre du Parti libéral, puis du Parti libéral radoslaviste, il occupe à deux reprises le poste de président du Conseil des ministres, de 1886 à 1887, puis de 1913 à 1918, durant la quasi-totalité de la Première Guerre mondiale.

Carrière politique 

  –  : ministre de la Justice au sein du gouvernement de Petko Karavelov.
  –  : président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur.
  –  : ministre de la Justice  au sein du gouvernement de Konstantin Stoilov
  –  : ministre de l'Éducation au sein du gouvernement de Konstantin Stoilov.
  –  : ministre de l'Intérieur au sein des gouvernements de Dimitar Grekov et de Todor Ivanchov.
  –  : président du Conseil des ministres.
  –  : ministre de l'Intérieur.
  –  : ministre des Affaires étrangères.
  –  : ministre de l'Intérieur.

Naissance à Lovetch
Naissance en juillet 1854
Décès à Berlin
Décès en octobre 1929
Décès à 75 ans
Étudiant de l'université de Heidelberg
Ministre bulgare de la Justice
Chef du gouvernement de la Bulgarie
Ministre bulgare des Finances
Ministre bulgare de l'Intérieur
Ministre bulgare des Affaires étrangères et religieuses